Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1976 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1975—1976, организованное в первый раз Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования не имели статуса официальных.

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки на 1 июля 1975 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Первый чемпионат проходил с 10 марта по 13 марта 1976 года в Межеве (Франция).

Результаты

Юноши

Девушки

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1976 год в фигурном катании
Спорт во Франции в 1976 году
Фигурное катание
Чемпионаты мира во Франции
Юниоры